Эгирин (от древнесканд. Ægir — Эгир, скандинавский бог морей) — минерал, силикат группы моноклинных пироксенов.

Состав 

Обычен изоморфизм Na+Fe3+ (Mg, Fe2+) с переходом при сод. NaFe [Si2O6] < 70 мол. % в эгирин-авгит; отмечаются примеси Al2O3 (до 6 %), TiO2 (до 0,25 %), Nb2O5, MnO, BeO, ZrO2, иногда V2O3, SrO, Ta2O5. Встречается в виде отдельных длиннопризматических до тонкоигольчатых кристаллов, вытянутых вдоль [100], обычны иглы, длиннопризматические кристаллы в виде вкрапленников в породах, радиально-лучистые агрегаты, спутанноволокнистые образования, сферолиты.

Свойства 
Цвет от чёрного, зеленовато-чёрного в крупнокристаллических выделениях до зелёного и светло-зелёного в тонковолокнистых массах; иногда бурый, красновато-бурый (акмит); известен и почти бесцветный эгирин. Блеск стеклянный. В краях полупрозрачен или прозрачен. Хрупкий. Спайность ясная по {110}. Излом ступенчато-раковистый до занозистого у тонкоигольчатых агрегатов и сферолитов. Твёрдость 6,0 — 6,5. Черта светло-зелёная. Удельный вес 3,4 — 3,6.

Происхождение 
Типичен для щелочных интрузивов и связанных с ними пегматитов в ассоциации с нефелином, ортоклазом, эвдиалитом, титанитом, астрофиллитом, лампрофиллитом, арфведсонитом и др. — Хибинский и Ловозерский массив, в фенитах (Ловозерские тундры, Мурманская область. Встречается в Вишневые горы, Челябинская область.

Известен в некоторых щелочных гранитах (Буджи, Нигерия). Установлен эгирин метаморфического происхождения в глаукофан-рибекитовых сланцах (Беси-Сиратаки, Япония). В ассоциации с натриевыми амфиболами известен в некоторых железистых кварцитах Украины. Описан эгирин-авгит из полосчатых Be-содержащих парагнейсов (район озера Сил, п-ов Лабрадор, Канада).

Примечания 
Из-зa цeлeбных cвoйcтв минepaл чacтo иcпoльзyют в литoтepaпии. Из эгиpинa изгoтaвливaютcя шapы, кoтopыe мoжнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe cyвeниpa.

Peдкo эгиpин иcпoльзyeтcя в пpoмышлeннocти для выдeлeния peдкoзeмeльных мeтaллoв. Нaпpимep, cкaндия, кoтopый coдepжитcя в кaмнe в нeбoльшoм кoличecтвe.

Нo, caмaя шиpoкaя cфepa пpимeнeния эгиpинa – этo ювeлиpнoe пpoизвoдcтвo.

Литература 
 А. А. Годовиков. Минералогия. — М.: Недра, 1983.

Ссылки 
 Эгирин в базе catalogmineralov.ru 
 Эгирин в базе webmineral.com 

Силикаты (минералы)
Пироксены
Минералы железа
Минералы натрия
Соединения железа по алфавиту